Сільський округ — адміністративна одиниця у низці країн світу:
 Сільський округ (Казахстан)
 Сільський округ (Росія)

Сільський округ — округ у складі Західної області